Die Abkürzung UGV steht für:

 Universelle Gebäudeverkabelung, siehe Strukturierte Verkabelung
 Unbemanntes Bodenfahrzeug (engl. unmanned ground vehicle)
 Umgekehrter Generationenvertrag, ein Modell zur Erhebung von Studiengebühren
 Unimog-Generalvertretung, ein insbesondere zur Durchführung von Garantiearbeiten von der Daimler AG autorisierter Unimog-Vertragshändler

UGV